Blaha Lujza tér
 Blaha Lujza tér metróállomás